Жирон:
 Фамилия

 Жирон (Хирон), Педро (1788—1842) — испанский генерал, политик и государственный деятель

  — член совета директоров Pernod Ricard, председатель французского отделения компании
  (1850—1914) — швейцарский художник.

 Топоним

 Жирон — коммуна в регионе Рона — Альпы (Франция)

 Сен-Жирон — город в департаменте Арьеж (Франция), супрефектура одноимённого округа
 Сен-Жирон — кантон в департаменте Арьеж (регион Юг—Пиренеи, Франция)

См. также 
 Жирона (значения)
 Жером